O Northern Ireland Open de 2020 ou Aberto da Irlanda do Norte de 2020 (oficialmente: Matchroom.Live Northern Ireland Open de 2020) foi um torneio profissional do ranking mundial de snooker da temporada de 2020–21. O evento aconteceu entre os dias 16 a 23 de novembro de 2020 na Marshall Arena em Milton Keynes, na Inglaterra. Foi o quarto evento do ranking da temporada de 2020–21 do snooker e o segundo evento da "Home Nations Series". Também foi a quarta edição do Northern Ireland Open, realizado pela primeira vez em 2016. O torneio reuniu os 128 principais jogadores de snooker do mundo, em busca do famoso troféu Alex Higgins.

Pela terceira edição consecutiva do torneio, Judd Trump derrotou Ronnie O'Sullivan por 9–7 na final, levantando seu 19º título em eventos do ranking. Trump é o primeiro a vencer um mesmo evento do ranking três vezes seguidas desde que Stephen Hendry ganhou o Campeonato do Reino Unido de 1994 a 1996. Trump fez o quinto break máximo de 147 pontos de sua carreira no terceiro frame da segunda rodada contra Gao Yang.

Regulamento 
Os jogos do Open da Irlanda do Norte ocorreram da seguinte maneira:
 Rodadas 1–4: Melhor de 7 frames, vence quem ganha quatro (4–0 a possíveis 4–3)
 Quartas de final: Melhor de 9 frames, até cinco (5–0 a possíveis 5–4)
 Semifinal: Melhor de 11 frames, até um ganhar seis (de 6–0 a possíveis 6–5)
 Final: Melhor de 17 frames, é campeão o primeiro a chegar a nove (de 9–0 a possíveis 9–8)

Premiação 
A premiação total do evento foi de 405 mil libras esterlinas, sendo 70 mil libras esterlinas o valor atribuído ao vencedor. A distribuição dos prêmios para esta edição foi a seguinte:

Jogos 
A seguir temos os resultados de todas as partidas do evento:

Fases iniciais 
Jogadores em negrito indicam os vencedores dos jogos.
Os números entre parênteses indicam a posição do jogador no ranking.

Seção 1 
 Seção 2 

 Seção 3 

 Seção 4 

 Seção 5 

 Seção 6 

 Seção 7 

 Seção 8

 Fases finais

 Final

Century breaks 
Um total de 67 century breaks (entradas de 100 ou mais pontos; "tacadas centenárias") foram feitas durante a competição.

147, 128, 127, 115, 112, 109, 105, 103, 101 Judd Trump
144, 130 John Higgins
142 Anthony McGill
141 Ashley Carty
137, 125, 103 Yan Bingtao
135, 135, 127, 112 Kurt Maflin
135 Kyren Wilson
134, 130, 118, 101 Ben Woollaston
134, 109, 109, 100 Zhao Xintong
133 Luca Brecel
133 Chang Bingyu
133 Mark Williams
130, 125, 111 Mark Allen
130, 125, 106, 103, 102, 100 Ronnie O'Sullivan
130 Stuart Bingham
127, 116 Patrick Wallace
122 Lee Walker
121, 107, 100 Ding Junhui
121, 106 Liang Wenbo
117, 101 Martin Gould
114 Lu Ning
113, 107 Ryan Day
109 Andy Hicks
108, 103, 101, 100 Ali Carter
104 David Grace
104 Barry Hawkins
104 Robert Milkins
103 Stephen Maguire
102 Alex Borg
102 Liam Highfield
101, 101 Ken Doherty

Transmissão 
Os jogos do Matchroom.Live Northern Ireland Open de 2020 foram transmitidos pela Quest no Reino Unido; Eurosport na Europa (inclusive Reino Unido) e Austrália; Superstar Online, Liaoning TV, Youku, Zhibo.tv e Migu na China; Now TV em Hong Kong; True Sport na Tailândia; Sport Cast no Taiwan; Sky Sports na Nova Zelândia; DAZN no Canadá; e Astrosport na Malásia. Nos demais territórios sem emissoras oficiais, o evento foi transmitido via streaming pela Matchroom.Live.

2020 no snooker